Champions League 2002 steht für:
 CAF Champions League 2002, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CONCACAF Champions’ Cup 2002, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2001/02
 Champions League 2002/03
 Champions League